

Geografia 

 Malaka – villaggio del distretto Centrale

 Reggenza di Malaka – reggenza della Nusa Tenggara Orientale
 Malaka Jaya – villaggio di Giacarta Orientale
 Malaka Sari – villaggio di Giacarta Orientale

Persone 
 Bernward Malaka – musicista e imprenditore tedesco
 Tan Malaka – docente e filosofo indonesiano

Televisione 
 Malaka – serie televisiva spagnola

Pagine correlate 
Malacca (disambigua)